Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.

W mistrzostwach nie wziął udziału lider tabel europejskich Adam Kszczot (1:43,83 – 27 maja 2012, Hengelo) oraz obrońca tytułu mistrza Europy Marcin Lewandowski.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Bieg na 800 metrów mężczyzn